Fährstraße steht für

 Fährstraße (Bremen)
 Fährstraße (Düsseldorf)
 Fährstraße (Hamburg)
 Fährstraße (Magdeburg)
 Fährstraße (Stralsund)

 Deutsche Fährstraße, Tourismusstraße in Deutschland.